Manès est un patronyme porté par plusieurs personnalités françaises :
 Chantal Manès-Bonnisseau (1958-), femme de la haute fonction publique française.
 Édouard Manès (1835-1898), administrateur colonial ;
 Gina Manès (1893-1989), actrice ;
 Guillaume Manès (1798-1881), géologue ;
 Gustave Manès (1811-1857), personnalité politique.

C'est plus rarement un prénom :
 Manès Sperber (19051984), écrivain, essayiste et psychologue franco-autrichien.

C'est également :
 le nom d'un roi légendaire de Méonie (ou Lydie), Manès ;
 le nom parfois donné au prophète Mani, fondateur du manichéisme.